Sparda-Bank (Abkürzung für Spar- und Darlehnskasse) steht für:

* Sparda-Bank (Deutschland)
 Sparda-Bank Augsburg
 Sparda-Bank Baden-Württemberg
 Sparda-Bank Berlin
 Sparda-Bank Hamburg
 Sparda-Bank Hannover
 Sparda-Bank Hessen
 Sparda-Bank München
 Sparda-Bank Nürnberg
 Sparda-Bank Ostbayern
 Sparda-Bank Südwest
 Sparda-Bank West
 Sparda-Bank Austria